Рутченкове — вузлова залізнична станція Ясинуватської дирекції Донецької залізниці, колишня назва Руднична (Костянтинівська залізниця).
 Рутченкове поле — місце масових поховань жертв терору 1930 — 1940-х років в Кіровському районі Донецька.
 Рутченкове (селище) — колишнє робітниче селище, станом на 2010-ті роки — місцевість Донецька.